Богуслав Фукс (; 24 марта 1895 — 18 сентября 1972, Брно) — чешский архитектор-модернист, урбанист и теоретик архитектуры. Оказал большое влияние на развитие чешской архитектуры 20 века.

Биография

Детство и юность 1895-1910 
Богуслав Фукс родился во Вшеховице в Центральной Моравии (Границе-на-Мораве), отдаленной деревне. Его отец, Августин Фукс, владел магазином на площади рядом с церковью.

Он был наделен прирожденным талантом к архитектуре. Фукс обладал художественным чутьем, исключительным пространственным воображением и чувством гармонии.  Его творческие задатки начали проявляться во время обучения в гимназии, в Голешове, где он издавал студенческий журнал.

Обучение 1910-1919 
В 1910 году Фукс поступает в Среднюю промышленную школу строительства в г. Брно, где изучает кирпичную кладку. 

В 1916—1919 учился в Академии изобразительных искусств у Яна Котеры.

Возвращение в Брно 
С 1922 года жил в Брно. С 1925 г. — главный архитектор Брно. В конце 1920-х основал собственную архитектурную студию.

В 1948—1958 гг. преподавал в Техническом университете в Брно.

Гонение 
Если в первые послевоенные годы перед Фуксом открылась творческая перспектива, и после 1945 года его,  призвали профессором архитектуры в Брненский технический университет, то после прихода коммунистического режима его положение в преподавании и профессии стало шатким. Государственные заказы сократились, что усилилось после 1949 года. Частная клиентура мелких строителей  моравской деревни была уничтожена в начале пятидесятых годов во время коллективизации. В то время как Фукс продолжал быть профессором и даже деканом, его работа в университете была сокращена и саботирована. Она была предметом зависти и интриг со стороны более молодых коллег, которые мастерски использовали политические события в недемократических условиях. В конечном итоге Фукс был осужден в 1958 году за деятельность в теневой экономике.

Богуслав Фукс умер 27 сентября 1972 года в основном из-за последствий многочисленных внутренних травм, полученных в автокатастрофе по дороге в Прагу в 1970 году.

Галерея

Литература 

 Jan Sapák, Adolf Stiller, Bohuslav Fuchs – Architekt der Tschechische Avantgarde, Wien (Müri Salzmann) 2010. 
 Mihaly Kubinszky: Bohuslav Fuchs, Budapešť, Berlin 1986
 Iloš Crhonek: Bohuslav Fuchs – Celoživotní dílo, Brno (Petrov) 1995
 Vladimír Šlapeta: Brnon Funtionalistit, Helsinki (Alvar Aalto Museum) 1983
 Zdeněk Kudělka: Bohuslav Fuchs, Praha 1966
 Zdeněk Rossmann:  Architekt Bohuslav Fuchs, Basel 1933
 Vladimír Šlapeta: Fuchs Bohuslav In: Macmillan Encyclopedia of Architects, New York, The Free Press sv. 2 s. 121–122
 F.R.S. York: Modernisme in Brünn: The Work of Bohuslav Fuchs, Building 1932. No. 330

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Archiweb.cz: Výstava B. Fuchse ve Vídni
 ArchINFORM – Bohuslav Fuchs
 Bohuslav Fuchs – architect of the Czech Avant-guarde

Архитекторы Чехии
Народные артисты Чехословакии
Архитекторы Брно
Архитекторы-функционалисты
Похороненные на Центральном кладбище (Брно)